Снёнут () — горная вершина в Норвегии.

Имеет высоту 1606 метров.

Гора Снёнут находится в южной части страны, в коммуне Сульдал и является шестой по значимости вершиной в губернии Ругаланн.

Вершина находится восточнее перевала Хюрхьестейнскарет и севернее горных озёр Свартаватнет и Кринглеватнет.

Примечания

Ссылки 
 

Горы Норвегии